Katonai ordinariátus (Belgium)
 Katonai ordinariátus (Franciaország)
 Katonai ordinariátus (Magyarország)
 Katonai ordinariátus (Szlovákia)
 Katonai ordinariátus (Új-Zéland)